Суперкубок Литви з футболу 2013 — 7-й розіграш турніру. Матч відбувся 2 березня 2013 року між чемпіоном Литви Екранасом та володарем кубка Литви Жальгірісом.

Матч

Деталі

Посилання 
 Матч на soccerway  

2013
Литва